paučina
 Paučina (Rožaje, Crna Gora), naselje u općini Rožaje, Crna Gora